SIL:
  (, ) — уровень полноты безопасности; определяет требования к полноте функциональной безопасности для критичных по безопасности устройств.
 SIL International — международная некоммерческая организация, бывший Летний Институт Лингвистики (Summer Institute of Linguistics).
 Single In-Line — тип корпусов микросхем.